BWY peut faire référence à :
  (Localisation:) ;
 , un organe de coordination pour les groupes de yoga dans toute la Grande-Bretagne.

Code IATA des aéroports